Gheorghiță Ciocioi (n. 11 noiembrie 1964, Plopi, județul Teleorman) este un etnolog, publicist (membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România) și traducător român. Doctor în filologie al Universității din București (cu o teză despre Jertfa zidirii în fondul baladesc nord și sud-dunărean. Corpusul baladei jertfei zidirii din spațiul slav sud-dunărean) și cu o specializare în antropologie culturală și folclor (Universitatea București), Gheorghiță Ciocioi este interesat, cu precădere, de spațiul etnologic și religios românesc, balcanic și slav (baladă, legendă, colind, hagiografie, mentalități, relațiile istorice dintre Patriarhia și Mitropolia de Târnovo și Țările Române și dintre Patriarhia Moscovei și cea a Constantinopolului, literatura medio-bulgară, cronica vieții religioase contemporane), publicând mai multe cărți și traduceri (peste 150 de titluri - din bulgară, medio-bulgară, rusă, sârbă, franceză, germană și spaniolă) pe tema dată. În anii 2014-2015, a beneficiat, din partea Academiei Române, de o bursă de cercetare asupra baladei sud-dunărene (teren, arhive și biblioteci de la Sofia și Veliko Târnovo). În 2016-2021, a fost asociat (lector/conferențiar) la Universitatea București, Facultatea de Litere, catedra de „Etnologie”, unde a predat cursul „Mentalități și construcție culturală”.

Cărți 
 Meșterul Manole - portret sud-dunărean; prefață prof. univ. dr. Silviu Angelescu, Editura Sophia, București, 2012, ISBN: 978-973-136-317-2       
 Școala de înviat morți, Editura Lumea credinței, București, 2013, ISBN: 978-606-93222-2-2        
 Sfântul Dimitrie cel Nou, patronul Bucureștilor. Adevăr și legendă, Editura Agapis, București, 2014, ISBN: 978-973-8440-84-5.       
 Ortodoxie și schismă: Rusia, Ucraina, Constantinopol, Editura Lumea credinței, București, 2019, ISBN 978‑606‑8756‑57‑8
Hagealâcuri balcanice, Editura Lumea credinței, București, 2019, ISBN 978‑606‑8756‑70-7
Jerfa zidirii în fondul baladesc nord și sud-dunărean. Corpusul bulgaro-macedonean al baladei și legendei jertfei zidirii, Editura Tracus Arte, București, 2019, ISBN 978-606-023-144-8
 Catapeteasma sfinților cu ochii scoși, Editura Lumea credinței, București, 2020, ISBN 978-606-8756-81-3
Spovedaniile unui pelerin valah în Ortodoxia rusă, Editura Lumea credinței, București, 2021, ISBN 978-606-8756-94-3
Nevoia aprigă de Dumnezeu, Editura Lumea credinței, București, 2022, ISBN 978-606-8756-98-1

Îndrumare de călătorie, monografii 
 Ciocioi, Gheorghiță, Ghidul mănăstirilor din Basarabia, Editura Arca învierii, București, 2004, ISBN: 973-85077-5-8
 Ciocioi, Gheorghiță, Dragne, Amalia..., Ghidul mănăstirilor din România, Editura Sophia, București, 2011, ISBN: 978-973-136-240-3
 Ciocioi, Gheorghiță, Dumitru, Vlaicu, Zâmbreasca 450, Editura Creatio, Oradea, 2021, ISBN: 978-606-9080-20-1

Traduceri 
 Sfântul Ioan de Rila, Viața. Testamentul; prefațată de pr. Peter Totev, reprezentantul Patriarhiei Bulgare la București, Editura Sophia, București 2003
 Eftimie de Târnovo, patriarh, Grigorie Țamblak, Viața Sfintei Filofteia, Viața Sfântului Patriarh Eftimie de Târnovo, Editura Sophia, București, 2009
 Viața Preacuviosului Romil de Vidin și a Preacuviosului Teodosie de Târnovo, Editura Sophia, București, 2010 
 Matei Grămăticul, Viața Sfântului Nicolae de Ianina, patronul cetății Sredeț, Editura Sophia, București, 2011
 Constantin Virgil Gheorghiu, Condotiera, Editura Sophia, București, 2011
 Clement de Ohrida, Cuvinte și învățături, Editura Sophia, București, 2012
 Viața făcătorilor de minuni de la Zografu: Sfântul Cosma, Sfântul Pimen iconarul, Editura Sophia, București, 2012                      
 Constantin Virgil Gheorghiu, Sfântul Ambrozie al Milanului, Editura Sophia, București, 2013
 Stefanov, Pavel, arhim., Istoria Mănăstirii Rila, Editura Agapis, București, 2014
 Sofronie  de Vrața, sfânt, Viața și pătimirile păcătosului Sofronie, Editura Sophia, București, 2014
 Popa Peiu, Sfinți macedoneni. Viața Sfântului Gheorghe cel Nou din Kratovo, Editura Sophia, București, 2014
 Patriarh Eftimie de Târnovo, Viața Sfintei Cuvioase Parascheva, Editura Agapis, București, 2014
 Ioasaf de Vidin, Viața și minunile Sfintei Filofteia, Editura Agapis, București, 2014
 Patriarh Eftimie de Târnovo, Corespondența cu Sfântul Nicodim de la Tismana, Editura Sophia, București, 2014
 Istoria Bisericii Ortodoxe Bulgare, Editura Sophia, București, 2014 	
 Alexiev, Serafim, arhim., Patericul Rilei, Editura Sophia, București, 2014
 Alexiev, Serafim, arhim., Sfântul Țar Boris de la Pliska, Editura Sophia, București, 2015 
 Constantin Virgil Gheorghiu, Necunoscuții din Heidelberg, Editura Sophia, București, 2015
 Constantin Virgil Gheorghiu, Dracula în Carpați (roman inedit), Editura Sophia, București, 2019

Legături externe - Bibliografie
 Editura Sophia
 GHEORGHITĂ CIOCIOI - "Cultura populară sud-dunăreană este un izvor pentru cunoașterea culturii române", interviu realizat de Claudiu Târziu, Formula As, nr.1081, 201
 Gheorghiță Ciocioi, Les premières versions de la ballade du sacrifice au sud du Danube dans les  collections folkloriques bulgares, în Diversité et identité culturelle en Europe , ISSN 2067 - 0931, An XII, nr. 1, 2015, pp. 291-302. 
 Мечтаех за София, а не за Париж https://dveri.bg/uauuw  

Etnologi români
Scriitori români din secolul al XXI-lea
Traducători români